Il doppio del torneo di tennis Karyizawa Yonex Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Junri Namigata e Akiko Yonemura che hanno battuto in finale Kanae Hisami e Chiaki Okadaue 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Samantha Murray /  Arina Rodionova (quarti di finale)
 Makoto Ninomiya /  Mari Tanaka (primo turno)

 Rika Fujiwara /  Akiko Ōmae (quarti di finale)
 Tammi Patterson /  Emily Webley-Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Karyizawa Yonex Open 2014